Katholieke Volkspartij, een voormalige Nederlandse politieke partij
Katholische Volkspartei Schweiz, een Zwitserse politieke partij
Klassieke Varkenspest
Keyboardless Visual Programming
Kasernierte Volkspolizei, een paramilitaire organisatie in de DDR